

Anno 
 982 o 982 a.C.

Codici 
 982 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dunsink Observatory, a Dublino, in Irlanda

Matematica 
 982 – numero